Grupp A i Europamästerskapet i fotboll 2020 spelades mellan den 11 och 20 juni 2021 på Olympiastadion i Rom och Baku.

Tabell

Matcher

Turkiet mot Italien

{{Resultat med trupp|id=TUR-ITA
|nr       = 1
|bild     = TUR-ITA 2021-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     =
|mål2     =  Merih Demiral Ciro Immobile  Lorenzo Insigne
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Rom
|publik   = 12916
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Leonardo Spinazzola
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Wales mot Schweiz

{{Resultat med trupp|id=WAL-SUI
|nr       = 2
|bild     = WAL-SUI 2021-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Kieffer Moore 
|mål2     =  Breel Embolo
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Baku
|publik   = 8782
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Breel Embolo
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Turkiet mot Wales

{{Resultat med trupp|id=TUR-WAL
|nr       = 13
|bild     = TUR-WAL 2021-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Aaron Ramsey Connor Roberts
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Baku
|publik   = 19762
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Gareth Bale
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Schweiz

{{Resultat med trupp|id=ITA-SUI
|nr       = 14
|bild     = ITA-SUI 2021-06-16.svg
|datum    = 16 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Manuel Locatelli Ciro Immobile 
|mål2     = 
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Rom
|publik   = 12445
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Manuel Locatelli
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Schweiz mot Turkiet

{{Resultat med trupp|id=SUI-TUR
|nr       = 25
|bild     = SUI-TUR 2021-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Haris Seferović Xherdan Shaqiri 
|mål2     =  İrfan Kahveci
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Baku
|publik   = 17138
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Xherdan Shaqiri
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Wales

{{Resultat med trupp|id=ITA-WAL
|nr       = 26
|bild     = ITA-WAL 2021-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Matteo Pessina 
|mål2     = 
|arena    = Olympiastadion
|spelplats= Rom
|publik   = 11541
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Federico Chiesa
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Grupp A